

Patronyme 

 Oury, évêque d'Orléans de 1022 à 1033 ;
 Anna Caroline Oury (1808-1880), compositrice et pianiste allemande ;
 Fédéric-Henri Oury (1842-1921), archevêque d'Alger ;
 Joseph Oury (1852-1949), organiste, compositeur, pédagogue;
 Louis Oury (1867-1940), illustrateur et affichiste français ;
 Louis Oury (1933- ), romancier français ;
 Germaine Oury-Desruelles (1889-1978), sculptrice française ;
 Gérard Oury (1919-2006), réalisateur de cinéma, acteur et scénariste français ;
 Fernand Oury (1920-1998), instigateur de la pédagogie institutionnelle ;
 Guy-Marie Oury (1929-2000), historien et religieux français et canadien ;
 Jean Oury (1924-2014), psychiatre fondateur de la clinique de La Borde.

Comme prénom 
 Oury Milshtein (1957-), producteur et acteur français d'origine israélienne,

Toponyme 

 Oury, un département de la province des Balé au Burkina Faso ;
 Oury, le village chef-lieu du département homonyme ;
 Aly Oury, un village de la zone de Daande Maayo au Sénégal ;
 Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, une commune du Calvados en France.
 Oury est un quartier partagé sur les communes de Florange et de Fameck (Moselle), notamment connu pour ses « Maisons 4 Familles ».